Фредерикссунн:

 Фредерикссунн — город в Дании.
 Фредерикссунн — датская коммуна в составе Столичной области.